Lista obejmuje 1000 kolejnych planetoid posiadających numery, zaczynając od 153001. takiego obiektu. Planetoidy te zostały odkryte w okresie od 1 maja 2000 do 14 stycznia 2002. Spis nie zawiera wszystkich asteroid odkrytych w tym czasie, gdyż nie każda jednakowo szybko otrzymuje kolejny numer. 

Uwaga. W kolumnie Odległość podano średnią odległość obiektu od Słońca, wyrażoną w jednostkach astronomicznych.

153001-153100

153101-153200

153201-153300

153301-153400

153401-153500

153501-153600

153601-153700

153701-153800

153801-153900

153901-154000

Przypisy 

Lista planetoid 153001-154000